Löptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Löptjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Löptjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn